Onderdistrict in Indonesië
 Bantan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bengkalis in de provincie Riau
Plaats in Indonesië
 Bantan (Seunagan), een plaats in het regentschap Nagan Raya in de provincie Atjeh
 Bantan (Membalong), een plaats in het regentschap Belitung in de provincie Banka-Billiton
 Bantan (Dolok Masihul), een plaats in het regentschap Serdang Bedagai in de provincie Noord-Sumatra
 Bantan (Medan Tembung), een plaats in het regentschap Medan in de provincie Noord-Sumatra
 Bantan (Siantar Barat), een plaats in het regentschap Pematang Siantar in de provincie Noord-Sumatra
 Bantan (Buay Pemuka Peliung), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra